Cymatophorina diluta är en fjärilsart som beskrevs av Ignaz Schiffermüller och Denis 1776. Cymatophorina diluta ingår i släktet Cymatophorina och familjen sikelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar
diluta